La Ligue des champions 2002-2003 est la  de la Ligue des champions, compétition de handball qui met aux prises les meilleures équipes européennes.

Le club slovène du Krim Ljubljana remporte son deuxième titre 2 ans après le premier en battant en finale le club espagnol du BM El Osito L’Eliana.

Modalités 
Un premier tour oppose 16 équipes en matchs en aller-retour. Les 8 qualifiés retrouvent 8 autres équipes au deuxième tour, également joué en matchs en aller-retour.

Les 8 qualifiés retrouvent 8 autres équipes directement qualifiées. Les équipes sont réparties en 4 poules de 4 équipes et les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale.

Résultats

Tours de qualification

Phase de groupes

Phase finale

Vainqueur et effectif 

L'effectif du Krim Ljubljana était :

(Barbara Gorski ne joue pas la finale)

Meilleures buteuses

Voir aussi 
 Coupe de l'EHF 2002-2003
 Coupe des Coupes 2002-2003
 Coupe Challenge 2002-2003
 Ligue des champions masculine 2002-2003

Références 

Ligue des champions féminine de l'EHF
Europe F1
Handball F1